Генрих Швендеман (; род. 1956, Целль-ам-Хармерсбах) — немецкий историк-германист, специалист по истории национал-социализма. Швендеман исследовал последние дни Третьего рейха на Балтике (Восточная Пруссия).

Биография 
Изучал немецкую историю во Фрайбургском университете. Швендеман защитил диссертацию по экономическому сотрудничеству между нацистской Германией и СССР в период от подписания германо-советского пакта о ненападении до начала войны.

С 1991 года преподаёт на историческом факультете Фрайбургского университета. Заместитель заведующего кафедрой средневековой и современной истории, доцент и научный руководитель кафедры.

В 1996 году во Фрайбургском университете  и Генрих Швендеман основали исторический портал , ставший одним из самых посещаемых порталов в истории немецкого Интернета.

Научные труды 
 Монографии
 Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939 bis 1941. Alternative zu Hitlers Ostprogramm? Akademie Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-05-002382-1 (überarbeitete Dissertation, Universität Freiburg, 1991).
 mit Wolfgang Dietsche: Hitlers Schloß. Die «Führerresidenz» in Posen. Unter Mitarbeit von Bozena Gorczynska-Przybylowicz. Links, Berlin, ISBN 3-86153-289-1.

 Статьи
 Stalins Fehlkalkül. Die deutsch-sowjetischen Beziehungen 1939—1941. In: . , Bd. 24 (1995), S. 217—255.
 Lebensläufer über verbrannter Erde. Vom Rüstungsminister zum Widerständler. Wie Albert Speer die eigene Biographie rückwirkend beschönigte. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 97, 26. April 2000, S. 52.
 Das Programm der Regierung Dönitz und der Beginn einer Legendenbildung. In: Jörg Hillmann,  (Hrsg.): Kriegsende 1945 in Deutschland. Im Auftrag des . Oldenbourg, München 2002, ISBN 3-486-56649-0, S. 9-35.
 Der «entgrenzte» Architekt. Zur Rolle Albert Speers im «Dritten Reich». In: Susanne Kuß (Hrsg.): Der Zweite Weltkrieg in Europa und Asien. Professor Dr.  zum 65. Geburtstag. Rombach, Freiburg im Breisgau 2006, ISBN 3-7930-9471-5, S. 33-51.
 Zwischen Abscheu und Faszination. Joachim C. Fest Hitler-Biographie als populäre Vergangenheitsbewältigung. In: Jürgen Danyel (Hrsg.): 50 Klassiker der Zeitgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-36024-8, S. 127—131.

Примечания

Ссылки 
 Heinrich Schwendemann auf der Website der Universität Freiburg
 «Architekt des Todes». In: Die Zeit, 28. Oktober 2004, Nr. 45, zu Albert Speer
 «Krieg gegen die eigene Bevölkerung», Interview mit arte, April 2005. «Hunderttausende von Menschen hätten bei der Flucht [am Ende des Zweiten Weltkriegs] gerettet werden können, wenn die Heeresleitung und Marine sich dafür eingesetzt hätten.»
 «Späte Enttarnung eines Lügners». In: Die Zeit, 4. Mai 2005, Nr. 19, Kritik zu Breloers Doku-Drama Speer und Er

Историки по алфавиту
Историки нацизма